USA
Morgantown (Indiana)
Morgantown (Kentucky)
Morgantown (Maryland)
Morgantown (Adams megye, Mississippi)
Morgantown (Marion megye, Mississippi)
Morgantown (Oktibbeha megye, Mississippi)
Morgantown (Burlington, Észak-Karolina)
Morgantown (Nyugat-Virginia)
Morgantown (Ohio)
Morgantown (Pennsylvania)